Emerson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Emerson House (Haverhill, Massachusetts), NRHP-Nr. 90000229
 Emerson House (Methuen, Massachusetts), NRHP-Nr. 84002351